Budweiser 200 steht für folgende Autorennen in der NASCAR Nationwide Series:

 Rennen auf dem Bristol Motor Speedway von 1985 bis 1989, siehe Scotts Turf Builder 300
 Rennen auf dem Dover International Speedway von 1984 bis 1991, siehe Heluva Good! 200